Toto je seznam současných hlav států a předsedů vlád.

Seznam současných prezidentů a předsedů vlád

Poznámky

Reference 

Seznamy politiků